Rafa – diminutivo di Rafael, corrispondente all'italiano Raffaele
 Rafah – città della striscia di Gaza